Аллейн () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Брайан Джордж Кейт Аллейн (род. 1943) — доминикский юрист.
 Джозеф Аллейн (1634—1668) — английский священнослужитель, проповедник, автором многих религиозных произведений.
 Родерик Аллейн — главный персонаж 33 детективных романов английской писательницы Найо Марш, старший инспектор Скотленд-Ярда, позже — главный суперинтендант.
 Аллейн, Ливингстон (род. 1971) — барбадосский трековый велогонщик.

Составная фамилия 
 Эдит Аллейн Синнотт (1871—1947) — австралийская писательница.

См. также 
 Аллен